Svobodník může znamenat:

 svobodník – vojenská hodnost
 svobodník (společenská vrstva) – společenská vrstva selského lidu ve středověku a novověku

Příjmení osob
 Marek Svobodník – český tanečník, demisólista baletu Laterny magiky, choreograf, vůdčí osobnost taneční skupiny DEKKADANCERS
 Vladimír Svobodník – český malíř

Externí odkazy